Abraham Gutt – ex cestista israeliano
 Golan Gutt – cestista israeliano
 Jeff Gutt – musicista, cantante e compositore statunitense